STADIA — советская и российская универсальная статистическая диалоговая система.

История создания  
В конце 60-х годов в научных учреждениях СССР стали появляться достаточно мощные ЭВМ, а в начале 70-х к ним по телефонным линиям связи начали подключать удаленные терминалы, позволявшие производить написание, отладку и счет программ не в утомительном пакетном режиме постоянного ожидания (на перфокартах), а в диалоговом многопользовательском режиме. Однако статистическая обработка данных производилась посредством пакетного вызова процедур из библиотек программ на Фортране, подобных BMDP, IMSL, позднее SAS, а первый зарубежный диалоговый пакет Statgraphics был выпущен только в середине 80-х. Первая же диалоговая версия нынешнего мирового лидера SPSS была выпущена только в 1992, до этого он существовал в пакетно-библиотечном варианте. В середине 70-х годов возникла идея создания первой диалоговой статистической системы. 1975—1977 — создание на базе НИВЦ МГУ диалоговой системы СТАТИС на супер-ЭВМ БЭСМ-6 при коллективном доступе с удаленных терминалов в режиме «разделения времени» ОС ДИСПАК.

Дальнейшее развитие 
1985 — создание диалоговой графической системы DIASTA (Диалоговая статистика) для персональных компьютеров с процессорами 6502, Zilog-80 и Motorola-68010 на OS CP/M. Это была первая в СССР статистическая система для персональных компьютеров, являлась развитием и методическим расширением системы СТАТИС с цветной графикой. Создана в один временной период и независимо от первого зарубежного диалогового пакета Statgraphics.

1988 — преобразование DIASTA в версию STADIA 1.5 для IBM/PC под OS DOS .

1995 — создание первой версии STADIA 6.0 под Windows 3.11.

С 1997 — выпуск новых версий STADIA для последующих платформ Windows.

С 2020 — в реестре отечественных программ для импортозамещения Минцифры .

Методы и средства анализа 
STADIA реализует 
 все основные разделы и методы математической статистики (более 100)
 средства деловой и научной графики (более 30)
 разнообразные преобразования данных и вычисления (более 20);
 развитую экранную помощь, совет, словесную интерпретацию результатов.

Примечания

Литература 
 В. Э. Фигурнов. IBM для пользователя — М.: Финансы и статистика, 1990—240 с.
 Макаров А. А. STADIA против Statgraphics, или Кто ваш «лоцман» в море статистических данных // Мир ПК, 1992, № 3, с.58-66.
 Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров. Статистический анализ данных на компьютере (учебник) — М.: ИНФРА-М, 1998—528 с.
 Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Теория вероятностей и прикладная статистика (учебник) — М.: Юнити, 2001—656 с.
 Кулаичев А. П. Методы и средства комплексного статистического анализа данных (учебн.пособие для классич. университет. образ.). Изд. 5-е, перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017—512 с.
 
 
 Биккин, Халид Мирхасанович. Основы работы в статистическом пакете STADIA. — Екатеринбург: Уральский институт РАНХ и ГС, 2012.
 Биометрическая обработка данных на основе компьютерной программы STADIA [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 110401 — «Зоотехния» и 111201 — «Ветеринария» / Ф. Х. Бетляева ; М-во сельского хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО «Самарская гос. с.-х. акад.». — Самара : ФГОУ ВПО Самарская ГСХА, 2008. — 130 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-88575-217-6
 

Программное обеспечение по алфавиту
Статистическое программное обеспечение